Biografies:
 Étienne-Charles de Loménie de Brienne (1727, París - 1794, Sens), eclesiàstic i polític francès.
 Gualter V de Brienne (c. Brienne-le-Château, 1275 - 1311), successor en la reclamació del regnat del Regne de Jerusalem i de Xipre, així com de Tàrent i de Sicília.
 Joan de Brienne (1170-1237), rei de Jerusalem i regent de l'Imperi Llatí.
 Geografia:
 Comtat de Brienne, comtat medieval de França centrat a Brienne-le-Château.
 Brienne (Saona i Loira), municipi francès de la regió de Borgonya al departament de Saona i Loira, districte de Louhans, cantó de Cuisery.
 Brienne-le-Château, localitat francesa al departament de l'Aube, on hi ha l'escola militar de Brienne.